Desa Munggur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Munggur (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 110,98), Jawa Tengah, 
 Desa Munggur (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 110,75), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar